Polypodiineae — підпорядок папоротей з ряду багатоніжкових (Polypodiales). Це еквівалент клади eupolypods I у попередніх системах і дуже широко визначеної родини Polypodiaceae у класифікації Christenhusz & Chase (2014). Ймовірно, він відокремився від підряду Aspleniineae (eupolypods II) у середині крейдяного періоду. Розбіжність підтверджується як молекулярними даними, так і часто забутою морфологічною характеристикою, яка полягає в судинній системі черешка. Більшість видів, що складають підряд, мають три судинні пучки. Єдиним винятком є папороті грамітові (Grammitidoideae), які мають один, і рід Hypodematium, який має два. Це відрізняється від еуполіпод II, які здебільшого мають два судинних пучки (за винятком добре гніздованих блехноїдних папоротей, які зазвичай мають принаймні три).

Філогенез 
На рівні родин:

Примітки 

Підпорядки рослин
Багатоніжкові